Picado ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Nazareno Trejos Picado (* 1928), römisch-katholischer Bischof
 Sonia Picado Sotela (* 1936), costa-ricanische Juristin und Politikerin
 Teodoro Picado Michalski (1900–1960), costa-ricanischer Politiker

picado (spanisch) ist:
 eine Anschlagstechnik (Wechselschlag (Spieltechnik)) beim Gitarrenspiel

Siehe auch:

 Picardo
 Picardi
 Piccardi
 Picard